Sobięcin – dzielnica Wałbrzycha
 Sobięcin – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, pow. mrągowskim, w gminie Mrągowo